Acebo est un nom commun et un nom propre espagnol.

Nom commun 
Acebo peut désigner :
 acebo, mot espagnol qui signifie houx (un arbre).

Toponyme 

 Acebo, commune d’Espagne dans la province de Cáceres et la communauté autonome d'Estrémadure ;
 El Acebo, localité espagnole de la commune de Molinaseca, dans la comarque de El Bierzo, province de León, communauté autonome de Castille-et-León.

Hydronyme 

 , courte rivière côtière des Asturies.

Patronyme 

aristocratie espagnole
  (1860-1932), avocat et homme politique espagnol, ministre des transports et de la Marine ;
  (?-1936), aristocrate espagnol, oncle de Margarita Gómez-Acebo ;
 Margarita Gómez-Acebo (1934-), épouse du roi déchu Siméon II de Bulgarie ;
  (1934-1991), aristocrate espagnol ;
  (1968-), aristocrate espagnole, fille de Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada ;

autres personnalités
  (1927-2019), homme politique américain ;
 Esther Acebo (1983-), actrice et animatrice de télévision espagnole ;
 Juan José Cobo Acebo (1981-), coureur cycliste espagnol ;
  (1955-), écrivaine et professeur d’écoles de commerce espagnole ;
  (1968-), producteur et réalisateur espagnol ;
  (?-2009), diplomate espagnol.

Patronyme hispanique